Stevia (geslacht), een plantengeslacht
 Stevia (Stevia rebaudiana), een kruid
 Steviolglycoside, een zoetstof, gewonnen uit Stevia rebaudiana
 Stevioside, een component van steviolglycoside